El nombre Joaquín Costa puede aludir a:
 Joaquín Costa (Monzón, Huesca, 1846 – Graus, Huesca, 1911), regeneracionista español.
 Joaquín Costa Prat (nacido en Badalona, Barcelona, en 1953), entrenador y directivo de baloncesto español.
 Joaquim Costa (nacido en Badalona, Barcelona, en 1957), jugador de baloncesto, internacional con la selección española.